Вит «Ви́тек» Хабичо́вский (); ) — чешский кёрлингист.

В составе смешанной парной сборной Чехии участник . . В составе смешанной юниорской команды Чехии участник зимних юношеских Олимпийских игр 2020 (бронзовый призёр в соревнованиях смешанных пар). .

Достижения 
 : золото ().
 : золото (2020), серебро (2022), бронза (2019).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Chabičovský Vít (CC DION) - Player statistics - Czech Curling Association (все матчи в официальных турнирах Чешской федерации кёрлинга с участием этого игрока; до конца сезона 2020—2021)
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Чехии
Чемпионы Чехии по кёрлингу